Exalloniscus är ett släkte av kräftdjur. Exalloniscus ingår i familjen Oniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Exalloniscus